Karpus ist sowohl ein Eigenname als auch anatomischer Begriff:

 Karpus, Papylus und Agathonike  
 Handwurzel: Verbindung zwischen Unterarm und Mittelhand

Siehe auch:
 Carpus